Le Pen je příjmení více osob:

 Jean-Marie Le Pen (* 1928) – francouzský krajně pravicový nacionalistický politik, předseda strany Front national
 Marine Le Penová (* 1968) – francouzská nacionalistická politička a právnička, dcera Jean-Marie Le Pena
 Marion Maréchal-Le Penová (* 1989) – francouzská politička, vnučka Jean-Marie Le Pena